Кузьми́нский — упраздненный в 1986 году посёлок Красноярского сельсовета Стерлитамакского района Башкирской АССР. Проживало 36 человек (на 1 января 1969 года).

Географическое положение 
По состоянию на 1 сентября 1981 года расстояние до :
 районного центра (г.Стерлитамак): 17 км,
 центра сельсовета (с. Новый  Краснояр): 3 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Стерлитамак): 17 км.

Население 
Преобладающая национальность: на 1 сентября 1981 года, на 1 июля 1972 года, на 1 января 1969 года — русские.

История 
У поселка, на мысу Баланбаш, обнаружено и первоначально обследовано П. А. Дмитриевым и К. В. Сальниковым в 1934 году, древнее селище. Здесь жили люди бронзового века. Находка стала опорной и эпонимной памятником абашевской (баланбашской) культуры.

На 1 января 1969 года, 1 июля 1972 года, пос. Кузьминский входил в Михайловский сельсовет.

На 1 сентября 1981 года в Красноярский сельсовет.

Исключен из учетных данных Указом Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов»).

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года: [справочник / ред. А. И. Захаров]. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. — 429, [2] с.: табл. преим. — Алф. указ.: с. 348—430. С.282
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 июля 1972 года: [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Кириллова, П. Ф. Максимов, М. Х. Мусин; отв. ред. Б. А. Абдрахманов]. — Изд. 6-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1973. — 386, [2] с.: табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 327—387. С.255
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 сентября 1981 года: [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР; [сост. Н. Н. Исаев, З. З. Харрасов, М. З. Шаймуратов; отв. ред. Ф. Ш. Хисматуллин]. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1981. — 382, [2] с.: табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 326—383. С.263

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1986 году
Исчезнувшие населённые пункты Стерлитамакского района